Huey P. Long Bridge ist der Name folgender Brücken:

 Huey P. Long Bridge (Jefferson Parish) im Jefferson Parish, Louisiana (1935)
 Huey P. Long Bridge (Baton Rouge) in Baton Rouge, Louisiana (1940)